Achalm steht für:

 Achalm, Berg in Reutlingen, Baden-Württemberg
 Achalm (Gemeinde Lavamünd), Ort in der Marktgemeinde Lavamünd, Kärnten
 Achalm (Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht
 Ruine Achalm auf dem Berg Achalm